Sinusonasus est un genre éteint de dinosaures théropodes du Crétacé inférieur dont l'holotype (IVPP V 11527) a été retrouvé dans la formation géologique d'Yixian, dans la province du Liaoning, en Chine.

L'espèce type et seule espèce, Sinusonasus magnodens, a été nommée et décrite par Xu Xing et Wang Xiaolin en 2004. 

En 2006, X. Xu  ont proposé de renommer l'holotype du nom de genre Sinucerasaurus.

Étymologie 
Le nom générique fait référence à la forme sinusoïdale de certains fragments du genre. Le nom spécifique signifie « ayant de grosses dents » en latin.

Description

Classification 
En 2019, lors de la description du nouveau genre Hesperornithoides, Scott Hartman et ses collègues réalisent une analyse phylogénétique des troodontidés dont un cladogramme simplifié est fourni ci-dessous. Sinusonasus est placé dans la famille des Troodontidae, dans une position relativement basale au sein d'un clade avec les genres Daliansaurus, Hesperornithoides et Xixiasaurus.

Notes et références

Annexes

Article connexe 
 Liste des genres de dinosaures non-aviens

Références taxinomiques 
 

Troodontidae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Asie
Dinosaure du biote de Jehol
Taxon fossile décrit en 2004
Taxon fossile décrit en 2006